Osoby:
 Ezra Sued – argentyński piłkarz

Zobacz też:
 Süd